María Ana de Baviera puede referirse a:

 María Ana de Baviera (1551-1608), casada con su tío Carlos II de Estiria.
 María Ana de Baviera (1574-1616), casada con Fernando II de Habsburgo.
 María Ana de Baviera (1660-1690), casada con el Delfín Luis de Francia.
 María Ana de Baviera (1805-1877), casada con Federico Augusto II de Sajonia.